«Голодний» — дебютний альбом чернігівського реп-гурту «PVNCH» записаний та випущений у 2014 році на студії Pundah Rec. За підсумками голосування спільноти Новий Реп Україна став найкращим україномовним реп-альбомом за 2014 рік.

Коментарі до альбому

Композиції 
 «Ми уже ідемо» (3:37)
 «Голодний» (4:43)
 «Скіт1» (0:06)
 «От так от» (3:34)
 «Мораль» (4:45)
 «А ми повинні» (0:10)
 «Провінція» (4:09)
 «Колискова» (5:18)
 «4кускирепу» (3:11)
 «Шістьтридцять» (3:08)
 «Язва» (4:41)
 «НХПК» (3:10)
 «Скіт3» (2:17)
 «Це фініш пацики» (2:18)

Біти — Сьомий, тексти — «PVNCH»

Учасники запису 
 MONSTR
 ZДОРОВИЙ
 SIM
 RO

Посилання 
 Альбом «Голодний» на сайті rap.ua
 Альбом на офіційній сторінці гурту в мережі soundcloud.com 

Дебютні альбоми 2014